Тье́рра-дель-Ви́но (, «винная земля»):
 Тьерра-дель-Вино — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-дель-Вино — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Вальядолид.